Stati Uniti d'America
 Murdock – città della Contea di Swift, Minnesota
 Murdock – villaggio della Contea di Cass, Nebraska